Цахкашен () — село в марзі Араґацотн, на північному заході Вірменії. Село розташоване за 13 км на південь від міста Апаран, за 2 км на північ від села Араґац та за 4 км на південний захід від села Кучак.

Джерела 
Національна статистична служба Республіки Вірменія 

Села Вірменії
Арагацотн